Костел святого Антонія

 Костел святого Антонія, Гвіздець
 Костел святого Антонія, Львів
 Костел святого Антонія, Великі Межирічі
 костел святого Антонія , Гусятин
 Костел святого Антонія, Залізці
 Костел святого Антонія з Падуї, Збараж
 костел святого Антонія, Корець
 Костел святого Антонія, Лосяч
 Костел святого Антонія, Пужники
 Костел святого Антонія, Бобулинці
 Костел святого Антонія, Струсів
 Костел святого Антонія, Хом'яківка